Noyes kan syfta på,

Personer med förnamnet Noyes
Charles Noyes Forbes, amerikansk botaniker.
Noyes Billings, amerikansk politiker.

Personer med efternamnet Noyes
 Alfred Noyes (1880–1958), engelsk poet
 Arthur Amos Noyes (1866–1936), amerikansk kemist
 Edward F. Noyes (1832–1890), amerikansk politiker, jurist och diplomat
 Eliot Noyes (1910–1977), amerikansk arkitekt och formgivare
 John Humphrey Noyes (1811–1886), amerikansk socialist
 John S. Noyes (född 1949), walesisk entomolog
 Kenny Noyes (född 1979), amerikansk roadracingförare. 
 Richard D. Noyes (född 1972), amerikansk botaniker
 William A. Noyes (1857–1941), amerikansk kemist